Aceasta este o listă a jucătorilor de fotbal notabili care au evoluat pentru Manchester United și/sau Newton Heath F.C. În general, acest lucru înseamnă că aceștia au jucat cel puțin 100 de meciuri (încluzând și meciurile în care au intrat de pe banca de rezerve) de primă-mână pentru club. Totuși sunt incluși și unii jucători care au mai puține meciuri dar care au avut o contribuție importantă pentru istoria clubului.

Jucătorii care evoluează în prezent la Manchester United, se pot găsi la Manchester United FC#Lotul de jucători 2007/2008, o secțiune a articolului Manchester United. Jucătorii sunt incluși în listă după data în care și-au făcut debutul pentru club.

Jucători importanți 

Datele au fost adunate până la data de 20 februarie 2008

Căpitanii clubului

Note

Bibliografie 

 
 
 

Manchester United
Manchester United